Кантера има више значења:

 Кантера (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кантера (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кантера (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику